Decatur County ist ein County im Bundesstaat Indiana der Vereinigten Staaten. Der Verwaltungssitz (County Seat) ist Greensburg.

Geographie 
Das County liegt im mittleren Südosten von Indiana, ist im Osten etwa 80 km von Ohio, im Süden etwa 100 km von Kentucky entfernt und hat eine Fläche von 967 Quadratkilometern, wovon zwei Quadratkilometer Wasserfläche sind. Es grenzt im Uhrzeigersinn an folgende Countys: Rush County, Franklin County, Ripley County, Jennings County, Bartholomew County und Shelby County.

Geschichte 
Decatur County wurde am 31. Dezember 1821 als Original-County aus freiem Territorium gebildet. Benannt wurde es nach Stephen Decatur, einem Kommandeur der Marine und Nationalheld.

10 Bauwerke und Stätten des Countys sind im National Register of Historic Places eingetragen (Stand 1. September 2017).

Demografische Daten 

Nach der Volkszählung im Jahr 2000 lebten im Decatur County 24.555 Menschen in 9389 Haushalten und 6882 Familien. Die Bevölkerungsdichte betrug 25 Einwohner pro Quadratkilometer. Ethnisch betrachtet setzte sich die Bevölkerung zusammen aus 98,50 Prozent Weißen, 0,05 Prozent Afroamerikanern, 0,11 Prozent amerikanischen Ureinwohnern, 0,72 Prozent Asiaten, 0,01 Prozent Bewohnern aus dem pazifischen Inselraum und 0,10 Prozent aus anderen ethnischen Gruppen; 0,52 Prozent gaben die Abstammung von zwei oder mehr Ethnien an. 0,54 Prozent der Bevölkerung waren spanischer oder lateinamerikanischer Abstammung.

Von den 9389 Haushalten hatten 34,1 Prozent Kinder unter 18 Jahre, die mit ihnen im Haushalt lebten. 60,1 Prozent waren verheiratete, zusammenlebende Paare, 9,2 Prozent waren allein erziehende Mütter und 26,7 Prozent waren keine Familien. 22,8 Prozent waren Singlehaushalte und in 9,6 Prozent lebten Menschen mit 65 Jahren oder darüber. Die Durchschnittshaushaltsgröße betrug 2,58 und die durchschnittliche Familiengröße lag bei 3,03 Personen.

26,3 Prozent der Bevölkerung waren unter 18 Jahre alt, 8,9 Prozent zwischen 18 und 24, 29,3 Prozent zwischen 25 und 44 Jahre. 22,3 Prozent zwischen 45 und 64 und 13,3 Prozent waren 65 Jahre alt oder älter. Das Durchschnittsalter betrug 36 Jahre. Auf 100 weibliche Personen kamen 97,6 männliche Personen. Auf 100 Frauen im Alter von 18 Jahren und darüber kamen 94,4 Männer.

Das jährliche Durchschnittseinkommen eines Haushalts betrug 40.401 USD, das Durchschnittseinkommen der Familien 46.453 USD. Männer hatten ein Durchschnittseinkommen von 31.790 USD, Frauen 24.688 USD. Das Prokopfeinkommen betrug 18.582 USD. 6,6 Prozent der Familien und 9,3 Prozent der Bevölkerung lebten unterhalb der Armutsgrenze.

Orte im County 
 Adams
 Alert
 Burney
 Clarksburg
 Craig
 Downeyville
 Enochsburg
 Ewington
 Forest Hill
 Gaynorsville
 Germantown
 Greensburg
 Harper
 Harris City
 Horace
 Kingston
 Knarr Corner
 Letts
 Letts Corner
 McCoy
 Mechanicsburg
 Middle Branch
 Milford
 Millhousen
 New Pennington
 New Point
 Pinhook
 Rossburg
 St. Maurice
 Saint Omer
 Saint Paul
 Sandusky
 Sardinia
 Slabtown
 Smyrna
 Waynesburg
 Westport
 Williamstown

Townships
 Adams Township
 Clay Township
 Clinton Township
 Fugit Township
 Jackson Township
 Marion Township
 Salt Creek Township
 Sand Creek Township
 Washington Township

Siehe auch 
 Liste der Städte in Indiana

Einzelnachweise

Weblinks 

Stephen Decatur junior als Namensgeber